Een verkeersweg:
 N541 (België)
 N541 (Frankrijk)
 N541 (Nederland), zie Provinciale weg 541
 N-541 (Spanje)
 N541 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing